Somlay ist der Familienname folgender Personen:

 Artúr Somlay (1883–1951), ungarischer Schauspieler
 Lehel Somlay (* 1936), ungarischer Fußballspieler